Guillermo Augusto Luis Maximiliano Federico de Brunswick (; Brunswick, 25 de abril de 1806-Sibyllenort, Silesia, 18 de octubre de 1884) fue el duque reinante de Brunswick desde 1830 hasta su muerte.

Biografía 
Guillermo fue el segundo hijo de Federico Guillermo, duque de Brunswick-Luneburgo, y después de la muerte de su padre en 1815, estuvo bajo la custodia del rey Jorge IV del Reino Unido. Se convirtió en mayor del Ejército de Prusia en 1823. Cuando su hermano, Carlos, fue depuesto como duque gobernante por una rebelión en 1830, Guillermo tomó el control del gobierno provisionalmente. En 1831, una ley de la Casa de Welf hizo a Guillermo duque gobernante permanente. Guillermo dejó la mayoría de los negocios del gobierno a sus ministros, y pasó la mayor parte del tiempo fuera de su estado, en sus posesiones en Oels.

Aunque Guillermo se unió a la Confederación Alemana del Norte liderada por Prusia en 1866, sus relaciones con Prusia eran tensas, ya que Prusia rechazó reconocer a Ernesto Augusto de Hannover, su pariente en línea masculina más cercano, como su heredero, debido a las reclamaciones de este al trono del Reino de Hannover. Guillermo murió en 1884; pasó sus posesiones privadas a Ernesto Augusto de Hannover. Su muerte causó una crisis constitucional en Brunswick que duró hasta la ascensión de Ernesto Augusto, duque de Brunswick, el hijo del duque de Curlandia, en 1913.

Guillermo murió soltero, pero tuvo un número de hijos ilegítimos.

Títulos, estilos, honores y armas

Títulos y estilos 
25 de abril de 1806-9 de septiembre de 1830: Su Alteza Serenísima el duque Guillermo de Brunswick-Wolfenbüttel.
9 de septiembre de 1830-18 de octubre de 1884: Su Alteza el duque de Brunswick.

Ancestros

Referencias 
 Meyers Konversationslexikon, 1889
 

Príncipes de Wolfenbüttel
Protestantes de Alemania
Duques de Brunswick
Miembros hereditarios de la Cámara de los Señores de Prusia
Miembros de la Orden de la Jarretera
Nacidos en Brunswick